Vacek ist der Familienname folgender Personen:

 Bohumil Vacek, tschechoslowakischer Skispringer
 Daniel Vacek (* 1971), tschechischer Tennisspieler
 František Jaroslav Vacek (1806–1869), tschechischer Schriftsteller, Übersetzer und Priester
 Jan Vacek (* 1976), tschechischer Tennisspieler
 Jiří Vacek (1931–2021), tschechischer Mystiker, Schriftsteller und Übersetzer geistlicher Literatur
 Josef Vacek (* 1959), tschechischer Politiker
 Kamil Vacek (* 1987), tschechischer Fußballspieler
 Karel Vacek (1902–1982), Musiker und Komponist der böhmischen Blasmusik
 Mathias Vacek (* 2002), tschechischer Radrennfahrer
 Michael Vacek (1848–1925), österreichischer Geologe und Paläontologe
 Miloš Vacek (1928–2012), tschechischer Komponist, Dirigent und Organist
 Otto Vacek, ehemaliger deutscher Fußballspieler und Deutscher Meister 1932

Siehe auch:
 Wacek
 Vašek
 Vachek
 Waschek